Ма́сселборо (, , ) — город на востоке Шотландии,  в округе Ист-Лотиан. Расположен на берегу залива Ферт-оф-Форт.

Этимология 
Название города состоит из двух староанглийских слов: mussel — мидии, и burgh — город.

Достопримечательности 
 Каменная ратуша 1590 года, использовавшаяся также как здание суда, тюрьмы, и для собраний совета.
 Каменный мост, построенный римлянами, и восстановленный 1597 году.
 Городской музей, с историческими экспонатами Масселборо.
 Городской ипподром открытый в 1816 году, второй по размеру в Шотландии

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Статья о городе на Undiscoveredscotland.co.uk
 Сайт городского музея
 Сайт ипподрома Масселборо

Города Шотландии
Ист-Лотиан